Hesselmann oder Heßelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hesselmann (1830–1902), deutscher Volksschullehrer und Pomologe
 Elke Heßelmann (* 1958), deutsche Juristin, Präsidentin des Verwaltungsgerichts Weimar und Richterin am Thüringer Verfassungsgerichtshof
 Günter Heßelmann (1925–2010), deutscher Langstrecken- und Hindernisläufer
 Peter Heßelmann (* 1955), Germanist und Hochschullehrer